Riethnordhausen ist der Name zweier Orte in Deutschland:

 Gemeinde Riethnordhausen im Landkreis Sömmerda in Thüringen, siehe Riethnordhausen (bei Erfurt)
 Ortsteil Riethnordhausen der Gemeinde Wallhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt, siehe Riethnordhausen (Wallhausen)